Kajetanowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Kajetanowo (Jedwabne), Weiler in der Gmina Jedwabne in der Woiwodschaft Podlachien
 Kajetanowo (Koneck), Dorf der Gmina Koneck in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern